Wimpassing peut se référer à :

Toponyme

Wimpassing, district de la commune de Beutelsbach, dans l'arrondissement de Passau ;
 Wimpassing, district de la commune de Metten, dans l'arrondissement de Deggendorf ;
 Wimpassing, district de la commune de Reut, dans l'arrondissement de Rottal-Inn ;
 Wimpassing, district de la commune de Schwarzbach, dans l'arrondissement de Straubing-Bogen ;
 Wimpassing, district de la commune de Vilsbiburg, dans l'arrondissement de Landshut.

Wimpassing, localité d'Auerbach, en Haute-Autriche ;
 , localité de Lengau, en Haute-Autriche ;
 Wimpassing, localité de Sankt Andrä, en Carinthie ;
 Wimpassing, localité de Wels, en Haute-Autriche ;
 Wimpassing an der Leitha, commune du Burgenland ;
 Wimpassing an der Pielach,  de Hafnerbach, en Basse-Autriche ;
 Wimpassing im Schwarzatale, commune de la Basse-Autriche.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme